Spondias är ett släkte av sumakväxter. Spondias ingår i familjen sumakväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sumakväxter
Spondias